0-0 peut désigner :
 un match nul et vierge dans une épreuve sportive (tel le football) ;
 le petit roque aux échecs.